«Оте́ц Се́ргий» — повесть, написанная Львом Николаевичем Толстым в 1890—1898 годax и опубликованная в 1911 году.

История 
Идея создания повести появилась у Толстого в 1889—1890 годах и связана с личностью Марии Павловны Чеховой, о чём сестра великого русского драматурга вспоминала так: 

Было несколько человек гостей, и шел оживленный разговор, в котором горячее участие принимал и Лев Николаевич. Прислушавшись, я поняла, что речь идет о каком-то светском молодом человеке, студенте белоподкладочнике, который неожиданно для всех постригся в монахи. Толстого эта история, очевидно, очень занимала.

— Я тоже знаю такой случай, — сказала я.

— Да, что вы, Марья Павловна! — оживился Толстой, — и вы лично знали этого молодого человека? — Он сразу же всем туловищем повернулся ко мне.

— Разумеется, знала, — отвечала я. — Я даже однажды с ним на балу танцевала.

— Да? Ну и что? И как же вы с ним танцевали? Какой танец? Он был хорошим танцором? А о чем вы с ним во время танца разговаривали?

Толстой даже кулаки подложил под коленки, устраиваясь поудобнее и буквально забрасывая меня вопросами: «А не было ли тут несчастной любви? А был ли он вообще влюбчив? А из какой он семьи? А каков он из себя? Как одевался? Приятен ли характером?»

Я отвечала, как могла, удивляясь тому, что граф Толстой так любопытен и невежливо настойчив. Отсидев положенное время, я стала прощаться. Меня уговаривали остаться пить чай, но я извинилась и все-таки распрощалась.

— Я провожу М. П. до извозчика, — заявила Татьяна Львовна.

— Нет уж, — сказал Толстой, — я сам провожу М. П. Посажу на извозчика и возьму марку.

Это означало заметить номер пролетки. Так обычно поступали, когда дама уезжала одна. Всю дорогу Л. Н. продолжал настойчиво расспрашивать все о том же студенте.

Я вспомнила об этом случае через несколько лет, когда читала «Отца Сергия». Этот рассказ Лев Николаевич прислал мне с дарственной надписью: «Дорогой Марии Павловне с благодарностью за сюжет. Л. Н. Толстой».

Первый план появился в дневнике Толстого 3 февраля 1890 года. 6 июня Лев Николаевич писал:
 

Толстой перерывами работал над повестью до сентября 1891 года. Вернулся к ней он только к 1898 году. 12 июня 1898 года Лев Николаевич отметил в дневнике: 

В октябре 1900 года, когда Лев Николаевич встречался с Максимом Горьким, то пересказал ему содержание повести. Горький вспоминал:

Сюжет 
История начинается с описания детства и молодости князя Степана Касатского, офицера, пылкого, гордого юноши — большого поклонника царя. Молодому человеку предстояли великие дела, он прекрасно разбирался в науках. Вдруг он обнаруживает накануне своей свадьбы, что его невеста, графиня Марья Короткова, была любовницей Николая I. Этот удар заставляет его пересмотреть всю свою жизнь и, отказавшись от титулов, стать монахом. Постриг Степан принимает под именем отца Сергия. Он становится затворником. Несмотря на удаление от мира, он прекрасно помнит то, почему сейчас у него такая жизнь.

На шестой год затворничества, на праздник масленицы веселая компания из соседнего города подъехала к его келье. Одна дама из компании, разводная жена Маковкина, вошла в келью с намерением на спор соблазнить Сергия. Отец Сергий, противясь этому, удаляется в сени, где отрубает топором указательный палец левой руки. Маковкина, поняв, что произошло, покинула его с намерением изменить свою жизнь. Через год она ушла в монастырь (возможно, эпизод является отсылкой на житие Мартиниана Палестинского). Известность отца Сергия как праведника росла. Он приобретает славу целителя, и паломники к нему приезжают отовсюду. Но это его отнюдь не радует. Более того, многочисленные паломники сильно отвлекают его от молитвы. Сергий всё ещё осознает свою неспособность достичь истинной веры. Его по-прежнему пытают скука, гордость и похоть. Всё повторилось, когда к нему привели для лечения молитвою слабоумную дочь купца Марью. На следующее утро он покидает монастырь и разыскивает знакомую с детства Пашеньку (Прасковью Михайловну), которую он, с компанией других мальчиков, мучил много лет назад. Он находит её, и находит свой приют. Он начинает бродяжничать, за что вскоре его арестовывают и ссылают в Сибирь. Там он работает наёмным рабочим у богатого мужика, учит детей, ходит за больными.

Экранизации 
В 1918 году Яковом Протазановым был снят немой художественный фильм по мотивам повести. Отца Сергия сыграл Иван Мозжухин.

В 1945 году на экраны вышел французский фильм  режиссёра , отца Сергия сыграл 

В 1978 году повесть снова была экранизирована. Режиссёром выступил Игорь Таланкин, отца Сергия сыграл Сергей Бондарчук.

В 1990 году появилась экранизация повести под названием «И свет во тьме светит» (Италия — Франция — Германия). Создателями картины действие перенесено из России в Неаполитанское королевство, однако фабула произведения была сохранена. Фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 1990 года. Композитор Никола Пиовани получил премию «Серебряная лента» Итальянского синдиката киножурналистов.

В 2013 году по мотивам повести российским режиссёром Шарофат Арабовой был снят короткометражный фильм «Серж»

Театр 

Московский театр юного зрителя. Режиссёр -  Кама Гинкас (2022)

Оценки 
Повесть находит неоднозначную оценку в православной церковной среде. Падение отца Сергия стало камнем преткновения для многих читателей. Одна сторона на основании этого утверждает, что Лев Николаевич создал «антижитие» с целью дискредитировать старчество, другая точка зрения утверждает, что повесть Толстого находилась в русле византийско-русской агиографической традиции. Обычно находят сходство с византийским житием Макария Римского, однако достоверно неизвестно, кто послужил прототипом главного героя повести, хотя в своих воспоминаниях Мария Павловна Чехова упоминает конкретное лицо: 
«Лев Николаевич посадил меня на скамейку рядом с собой. Кто-то из гостей, продолжая, очевидно, ранее начатый разговор, говорил о том, как странно, что гусар ушёл в монахи. Тогда я рассказала о нашем знакомом студенте Степане Алексеевиче Петрове, весёлом молодом человеке, который бывал и танцевал на наших вечеринках, а после окончания университета постригся в монахи и принял имя отца Сергия и теперь стал архиереем. Помню, Лев Николаевич как-то забавно подскочил на скамейке и стал расспрашивать подробности.  Когда я стала собираться домой, Татьяна Львовна предложила пойти проводить меня до извозчика, но Лев Николаевич сказал:
 — Нет, я провожу Марию Павловну.
 Мы пошли по Хамовническому переулку. Толстой всё продолжал расспрашивать меня о С. А. Петрове. Дойдя до извозчичьей стоянки, Лев Николаевич усадил меня в экипаж, и мы простились.»

Впрочем, следует отметить, что в отличие от религиозных взглядов Толстого, Русская православная церковь никогда не давала официальной оценки его художественных произведений. Поэтому никакая из высказываемых православными авторами позиций не может претендовать на выражение мнения всей Церкви.

Обособленно стоит вопрос о том, как в повести проявилось отношение Толстого к царской власти на примере образа Николая Павловича.

Примечания 

Повести Льва Толстого
Книги 1898 года